Osoby o danym imieniu i nazwisku: 
 Hans Schmidt – bobsleista
 Hans Schmidt – morderca
 Hans Schmidt – piłkarz